Зоричи:

 Зоричи — дворянский род.
 Зоричи — деревня, Молчадский сельсовет, Барановичский район, Брестская область Белоруссии.
 Зоричи — деревня, Велятичский сельсовет, Борисовский район, Минская область Белоруссии.

См. также 
 Зорич
 Александр Зорич (иногда Зоричи) — псевдоним писателей Дмитрия Гордевского и Яны Боцман.